Spoor ist der Familienname folgender Personen:

 André Spoor (1931–2012), niederländischer Journalist
 George K. Spoor (1872–1953), US-amerikanischer Filmpionier
 Ryk E. Spoor (* 1962), US-amerikanischer SF- und Fantasy-Schriftsteller
 Simon Spoor (1902–1949), Befehlshaber der Landstreitkräfte in Niederländisch-Indien/Indonesien
 William Spoor († 2014), US-amerikanischer Manager

Spoor steht für:
 Die Spur (Film), Film von Agnieszka Holland

Siehe auch:
 Spohr
 Spor
 Spur